Буйство — многозначное слово:

 Буйство — нарушение общественной тишины и спокойствия в форме ссор, драк, кулачного боя и т. п. 
 Буйство (устаревшее, медицинское, ) — сильное психомоторное возбуждение, например, при припадке эпилепсии.
 Буйство (поэтическое, переносное) — неистовство, сила, разнообразие в проявлении чего-либо.

Буйство в законодательстве Российской империи 
В законодательстве Российской империи буйство — юридическое выражение, не имеющее значения термина в строгом смысле и нередко служащее синонимом других выражений, как: «дерзость», «насилие», «бесчиние» и т. п. За этот уголовный проступок закон грозил арестом не свыше 7 дней или денежным взысканием не свыше 25 р.; если же в буйствах участвовала целая толпа людей, которая не разошлась по требованию полиции, то упорствующие подвергались аресту не свыше 1 месяца или денежному взысканию не свыше 100 рублей, а если пришлось прекратить беспорядок силою, хотя и без употребления оружия, то виновные подвергались аресту не свыше 3 месяцев или денежному взысканию не свыше 300 рублей. Содержатели трактиров, харчевен и других заведений, в которых производится продажа крепких напитков, допустившие в этих заведениях буйства и другие беспорядки, подвергались денежному взысканию не свыше 50 рублей. Временными правилами о волостном суде, утверждёнными 12 июля 1889 года, буйство в публичных местах отнесено к числу проступков, за которые может быть назначено телесное наказание

См. также 
 Общественная тишина и спокойствие (законодательство Российской империи)
 Буйство смерти

Примечания

Литература 
 

История права